«Государства долга: Налоги и гражданство в Российской империи и ранней Советской республике» () — книга профессора исторического факультета Нью-Йоркского университета Янни Коцониса, вышедшая в 2014 году и описывающая налоговую систему Российской империи и РСФСР.

Описание

Критика

Награды и влияние 
 Davis Center Book Prize in Political and Social Studies awarded by ASEEES (United States) - Commended in 2015
 Ed A Hewett Book Prize awarded by ASEEES (United States) - Winner in 2015
 Wallace K. Ferguson Prize awarded by Canadian Historical Association (Canada) - Winner in 2015

Издания

Примечания

Литература 
 Книги
 

 Статьи

Ссылки 
 

Книги 2014 года
Экономика Российской империи
Экономика СССР
Гражданская война в России